Kelly Jones – tennista statunitense
 Kelly Jones – cantante britannico
 Kelly Jones – attore e stuntman
 Kelly Jones – calciatrice statunitense